Avdija ist der Familienname folgender Personen:

 Deni Avdija (* 2001), israelischer Basketballspieler
 Zufer Avdija (* 1959), jugoslawisch-israelischer Basketballspieler und -trainer